

Patronyme 

 Benoit Labonté, né en 1959, homme politique québécois ;
 Bobby Labonte, né en 1964, pilote américain de NASCAR dans la Nextel Cup ; 
 Catherine Labonté, artiste verrière du Québec. 
 Charline Labonté, née en 1982, joueuse canadienne de hockey sur glace ;
 François Labonté, né en 1949, réalisateur, monteur, producteur et scénariste canadien ; 
 Terry Labonte, né en 1966,  pilote de NASCAR.

Toponymes
Rivière Labonté, un affluent de la rivière des Aulnaies (rivière Saguenay), coulant dans Saint-Ambroise, dans la MRC de Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.